Anàlisi de cost-efectivitat
 Abreviatura anglesa de Carcinoembryonic antigen o antigen carcinoembrionari. molt emprada.
 Commissariat à l'énergie atomique, actualment Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
 Estudios CEA (Cinematografía Española Americana)